Ве́дад Иби́шевич (; род. 6 августа 1984, Власеница, СФРЮ) — боснийский футболист, нападающий. Выступал в сборной Боснии и Герцеговины

Клубная карьера 
Ибишевич родился в Югославии, в боснийской семье, в городке, где большинство населения составляют сербы. До поры это никого не заботило, но началась война, а вместе с ней гонения на почти родных недавно соседей. Ведаду было всего семь лет, когда родители были вынуждены покинуть отчий край и переехать из родной Власеницы в более спокойную Тузлу. Там и началась футбольная карьера будущего голеадора, там же его впервые пригласили в национальную сборную соответствующего возраста. Однако приключения семьи Ибишевичей ещё не закончились. В 2000 году в поисках лучшей доли они покинули Боснию и поселились в Швейцарии, где Ведад стал играть за юношескую команду «Бадена». Но швейцарские законы суровы к иммигрантам, и менее чем через год Ибишевичи вынуждены были покинуть страну и отправиться в США, где в Сент-Луисе жили их родственники.

Ибишевичу предлагали выступать за сборную США, но Ведад остался верен своей родине. Патриотизм боснийца был вознагражден и неожиданно стал трамплином в его карьере. Когда Ибишевич в очередной раз приехал на сбор боснийской молодёжной сборной, на него обратил внимание Вахид Халилходжич, возглавлявший тогда «Пари Сен-Жермен», и предложил подписать контракт со знаменитым парижским клубом. Славы в ПСЖ молодой форвард не снискал и был отправлен в «Дижон» набираться опыта. Затем последовала «Алемания» из Ахена и, наконец, «Хоффенхайм».

Первый сезон Ибишевича в «Хоффенхайме» не был отмечен бомбардирскими подвигами: в 31 матче Второй Бундеслиги он забил лишь пять мячей. Однако это не помешало ему стать важнейшим звеном в построениях Ральфа Рангника, который разглядел незаурядный талант форварда и сделал на него ставку. Тренер не ошибся, и уже в первом круге сезона 2008/09 Ведад отплатил за доверие 18 голами, став лучшим бомбардиром круга. 14 января 2009 года в товарищеском матче с «Гамбургом» в испанской Ла-Манге Ибишевич получил травму — разрыв передней крестообразной связки колена и выбыл до конца сезона.

1 февраля 2012 года перешёл в «Штутгарт», заключив с клубом контракт на 4 года. По некоторым данным, сумма трансфера составила около 5,5 млн евро.

Карьера в сборной

Матчи Ибишевича за сборную Боснии 
Забил первый гол Боснии и Герцеговины на чемпионатах мира в ворота сборной Аргентины.

Итого: 19 матчей / 4 гола; 6 побед, 1 ничья, 12 поражений.

Достижения 
 Футболист года в Боснии и Герцеговине: 2008

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 Ведад Ибишевич: per aspera ad astra (статья на сайте football.ua)

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Дижон»
Игроки ФК «Алеманния» Ахен
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Шальке 04»
Футбольные тренеры Боснии и Герцеговины